BMY steht für:
 Bristol-Myers Squibb (Aktiensymbol an der NYSE)
 Belep-Inseln (IATA-Code), Neukaledonien

BMY